

Geografia

Austria

Comuni 
 Sankt Oswald – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Sankt Oswald bei Freistadt – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Sankt Oswald bei Haslach – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Oswald bei Plankenwarth – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Sankt Oswald – frazione di Bad Kleinkirchheim, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Sankt Oswald – frazione di Eberstein, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Oswald – frazione di Kartitsch, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Sankt Oswald in Freiland – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Sankt Oswald-Möderbrugg – ex comune ora frazione di Pölstal, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Oswald ob Eibiswald – ex comune ora frazione di Eibiswald, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Germania 
 Sankt Oswald-Riedlhütte – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Italia 
 Sankt Oswald – nome tedesco di Sant'Osvaldo, frazione del comune di Castelrotto nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Slovenia 
 Sankt Oswald bei Mahrenberg o Sankt Oswald im Drautal – antico nome tedesco di Ožbalt, frazione del comune di Podvelka (Carinzia)

Pagine correlate 
 Oswald
 Sant'Osvaldo